Afon Taf kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 River Taff, vattendrag, Wales, 
 Afon Taf (Carmarthenshire), vattendrag i Wales,